Darstellung steht für:

 Darstellung (Wiedergabe) in verschiedenen Medien
 Darstellung (Algebra), mathematisches Konzept
 Darstellung (Lie-Algebra), mathematisches Konzept
 Darstellung (Gruppe), mathematisches Konzept
 Darstellung in der Chemie, beispielhafte Herstellung von Verbindungen oder Elementen, siehe Synthese (Chemie)

Siehe auch:
 Selbstdarstellung (Inszenierungsstrategie)
 Zahldarstellung (Formate)
 Darstellungstheorie (Abbildung von Vektorräumen)
 Darstellungsvarietät (Hilfsmittel in Gruppentheorie, Topologie, Geometrie)
 Darstellungssatz (Begriffsklärung)

 Darsteller (Interpret einer Rolle)